

Animali 
 Rognone di mare – nome comune del Chondrosia reniformis, spugna

Cucina 
 Rognoni – termine culinario con cui vengono chiamati i reni degli animali da produzione alimentare

Persone 
 Virginio Rognoni (n. 1924-2022), politico italiano
 Carlo Rognoni (1829-1904), agronomo parmigiano.
 Raymond Rognoni o, semplicemente, Rognoni (1892-1965), attore francese
 Carlo Rognoni (n. 1942), giornalista e politico italiano
 Carlo Rognoni (n. 1922), calciatore italiano
 Giorgio Rognoni (1946-1986), calciatore italiano
 Luigi Rognoni (1913-1986), musicologo e critico musicale italiano
 Arturo Rognoni (1897-1984), politico italiano
 Riccardo Rognoni (circa 1550-1620), violinista e compositore italiano

Altri progetti